Paul Ehrlich ist der Name folgender Personen:
* Paul Ehrlich (1854–1915), deutscher Mediziner und Immunologe, Nobelpreisträger
 Paul Ehrlich (1870–1943), deutscher Architekt, siehe Paul & Richard Ehrlich
 Paul Friedrich Ernst Ehrlich (1849–1925), deutscher Musikinstrumentenbauer 
 Paul R. Ehrlich (* 1932), US-amerikanischer Biologe

Siehe auch:
 Paul Ehrlich – Ein Leben für die Forschung, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1939